«Песнь о Харбарде» () — одна из поэм древнескандинавского «Королевского кодекса», входящая в состав «Старшей Эдды». Главный герой здесь — бог Тор, который на переправе вступает в перепалку с Харбардом. Последний рассказывает о своем пребывании в Валланде и на острове Альгрён («зеленый»). В Младшей Эдде Харбард — одно из имён Одина.

Исследователи относят «Песнь о Харбарде» к «песням-перебранкам» и полагают, что эта поэма была создана в языческую эпоху. В основе «Песни» лежит уверенность в том, что при переходе из мира живых в мир мёртвых нужно говорить только правду.

Примечания 

Старшая Эдда